Александру Кипчу (; 18 мая 1989, Брэила) — румынский футболист, полузащитник клуба «Университатя (Клуж)». Выступал в сборной Румынии.

Клубная карьера 

В возрасте 18 лет Кипчу сделал прорыв в первой команде, забив 4 гола в свой первый год за «Брашов». Но, после того, как у команды стала цель выйти в Лигу I, он стал получать меньше игрового времени.

В первой половине сезона 2008/09 был отдан в аренду в «Форекс Брашов». Во второй половине сезона он отправился в «Брэилу», так как не имел игровой практики.

Вернувшись в «Брашов» Кипчу снова получал мало игрового времени. В сезоне 2010/11 он показывал хорошие результаты, чем привлек внимание румынских грандов, таких как «Стяуа» и столичное «Динамо». В конце концов он решил остаться в «Брашове», подписав новый контракт до 2015 года. Успешным выдалось начало сезона 2011/12, где Александру забил два очень важных гола в первых трех матчах.

21 декабря 2011 года за 1,2 миллиона евро клуб «Стяуа» подписал контракт с Кипчу на 5 лет. Официально трансфер состоялся 25 января, когда трансферное окно был объявлен открытым.

31 марта Кипчу забил свой первый гол за «Стяуа» в матче против «Пандурий». Через неделю, 8 апреля, Кипчу снова забил, в матче против «Спортул».

Осенью 2012 года Кипчу помог клубу выйти из группового этапа Лиги Европы в плей-офф, после побед над Штутгартом, Мольде и Копенгагеном. Впоследствии «Стяуа» нанесла поражение Аяксу в серии пенальти, прежде проиграла в 1/8 финала английскому Челси со счётом 2-3 по сумме двух матчей.

10 мая 2013 года, в одном из последних матчей сезона 2012/13, Кипчу получил перелом большеберцовой кости и выбыл из строя на 5 месяцев. Две недели спустя Александру медаль чемпиона Румынии за сезон 2012/13, после того, как «Стяуа» одалела «Брашов» в последнем матче сезона. Это его первый чемпионский титул.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Румынии состоялся 10 августа 2011 года в товарищеском матче против сборной Сан-Марино (1-0).

Достижения

«Брашов» 
 Чемпион второй лиги Румынии: 2007/08

«Стяуа» 
 Чемпион Румынии (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Румынии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2013
 Обладатель Кубка лиги Румынии: 2014/15

«Андерлехт» 
 Чемпион Бельгии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2017

«ЧФР Клуж» 
 Чемпион Румынии: 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2020

Статистика

Клубная статистика

Голы за сборную

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Брашов»
Игроки ФК «Брэила»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Университатя» Клуж